Uda kan henvise til:
 Kejser Uda – Kejser af Japan
 Uda (Nara) – en by i Japan
 Uda – et japansk navn
 Shintaro Uda – opfinder af Yagi-Uda-antennen
 Uda (får) – en art af får
 Uda (Argeş) – en kommune i Argeş (distrikt) i Romænien
 Uda (Selenga) – en flod i det sydlige Burjatien i Sibirien i Rusland
 Uda (Khabarovsk kraj) – en flod i Khabarovsk kraj i Rusland, der flyder ud i Okhotskhavet
 Uda (Tasejeva) – en flod i Irkutsk oblast kendt som Tjuna i de nedre områder
 Uda (Ukraine) – en biflod til Donets